Nora kan syfta på:

 NORA – ett regionalt samarbete under Nordiska ministerrådet, se Nordiska Atlantsamarbetet
 -nora – ett ortnamnsefterled
 M/S Nora – en färja

Personnamn
 Nora (namn) – ett kvinnonamn
 Nora Helmer – en rollfigur i Henrik Ibsens pjäs Ett dockhem

Geografi

Eritrea 

 Nora (ö),

Italien 

 Nora, Italien, Sardinien, Provincia di Cagliari,

Sverige 

 Nora kommun – en kommun i Örebro län 
 Nora – en tätort i Nora kommun 
 Nora stad – en historisk stadskommun
 Nora stadsförsamling – en tidigare församling i Västerås stift i Nora kommun 1643–1974
 Nora socken, Västmanland – socken i Västmanland ingick i Nora och Hjulsjö bergslag
 Nora landskommun, Västmanland – en tidigare kommun i Örebro län 1863–1951
 Nora bergsförsamling – en tidigare församling i Västerås stift i Nora kommun C
 Nora bergslagsförsamling – en församling i Västerås stift 2010–
 Nora distrikt, Västmanland – ett distrikt i Nora kommun och Örebro län 2016–
 Nora socken, Uppland – en socken i Uppland ingick i Våla härad
 Nora landskommun, Uppland – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1971
 Nora församling, Uppsala stift – en församling i Uppsala stift 
 Nora distrikt, Uppland – ett distrikt i Heby kommun och Uppsala län 2016–
 Nora socken, Ångermanland – en socken i Ångermanland
 Nora landskommun, Ångermanland – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863–1951
 Nora församling, Härnösands stift – en tidigare församling i Härnösands stift i Kramfors kommun –2006
 Nora-Skogs församling – en församling i Härnösand-Kramfors kontrakt i Härnösands stift 2006–
 Nora distrikt, Ångermanland – ett distrikt i Kramfors kommun och Västernorrlands län 2016–
 Nora, Danderyds kommun – en del av Danderyds kommun
 Nora, Sundsvalls kommun – en ort i Sättna socken, Medelpad
 Nora, Värmdö kommun – en ort i Värmdö kommun
 Nora, Bromma – en historisk by i Bromma
 Nora, Trosa kommun – gård vid Norasjön, Södermanland

USA 

 Nora (ort), Illinois, Jo Daviess County, 
 Nora, Indianapolis – i Indiana, USA

Robotskapade Eritreaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar